Fleurus (Waals: Fleuru) is een stad in de provincie Henegouwen in België. De stad telt ruim 22.000 inwoners. Fleurus ligt in het noordoosten van de provincie, enkele kilometers ten noordoosten van de stedelijke agglomeratie van Charleroi.

Geschiedenis
Fleurus was in de loop van de geschiedenis meerdere keren het toneel van oorlogshandelingen: de veldslagen van 1622, van 1690 en van 1794. Telkens ging het om een inval uit Noord-Frankrijk, de eerste keer van een protestants leger, de twee volgende keren van een Franse legermacht. Gelegen aan de noordkant van de Sambervallei was Fleurus telkens het eerste trefpunt met de verdediging (van Brussel). Die verdediging was Vlaams-Spaans in 1622, Nederlands-Engels-Spaans in 1690 en Nederlands-Oostenrijks in 1794. Ook in 1815 lukte het Napoleon hier de Samber over te steken alvorens bij Waterloo gestopt te worden door een Brits-Pruisisch-Nederlandse coalitie.

Naar de invaller van 1794, de Franse revolutionaire generaal Jean-Baptiste Jourdan, werd tweehonderd jaar later, in 1994, de grootste middelbare school van de stad Fleurus genoemd, het Athénée Royal Jourdan.

Kernen
De grootste kernen zijn deze van Fleurus-centrum en Wanfercée-Baulet. De bebouwing van Wanfercée, met daarbij ook die van Lambusart ligt ten zuiden van de snelweg A15/E42, net buiten de verstedelijking van Charleroi. De andere kernen liggen in het landelijker gebied ten noorden van de snelweg. Fleurus is daar de grote kern, de andere dorpjes zijn kleine plattelandsdorpjes.

Deelgemeenten

Galerij

Demografische ontwikkeling

Demografische ontwikkeling voor de fusie 

 Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen; 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Economie
In Fleurus is het Nationaal Instituut voor Radio-elementen gevestigd.

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

(*) 1976: FLR (0,85%) / 1982: RPW (1,62%) / 1988: PCN (1,09%) / 1994: PCN (3,16%) / 2006: IC (2,04%) / 2018: E+ (2,98%)De gevormde meerderheidscoalitie wordt vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Fleurus

Externe links
 Website van de stad

Plaats in Henegouwen